Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg (NAZ), een databank over gezondheidszorg en welzijn
Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds, een voormalige aanbieder van ziektekostenverzekeringen
 Nachitsjevanse Autofabriek (NAZ), een auto- en motorfietsenfabrikant in Azerbeidzjan
Naz (Zwitserland), een plaats en voormalige gemeente in het kanton Vaud
Naz, een plaats in de Italiaanse gemeente Natz-Schabs
Noordwijk aan Zee (NAZ of NaZ), een kustplaats in Nederland
Naz, een personage in de Amerikaanse miniserie The Night Of

Zie ook
Naaz
Nas